Sezóna 2010/2011 byla 20. sezónou Lotyšské ligy. Mistrem se stal tým Liepājas Metalurgs-2.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
HK Ozolnieki/Monarhs - Prizma/Pardaugava 2:0 (16:0, 17:2)
Liepājas Metalurgs-2 - HS Prizma 2:0 (12:0, 3:0)
DHK Latgale - SC Energija Elektrenai 2:0 (4:1, 5:0)
HK SMS Credit - HK Jelgava 2:0 (4:1, 3:0)

Semifinále 
HK Ozolnieki/Monarhs - HK SMS Credit 3:0 (6:5 P, 6:3, 4:2)
Liepājas Metalurgs-2 - DHK Latgale 3:1 (2:4, 7:1, 8:1, 9:0)

Finále 
HK Ozolnieki/Monarhs - Liepājas Metalurgs-2 0:4 (0:9, 2:4, 4:12, 2:4)

Lotyšská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011